Яков Этингер: Этингер, Яков Гиляриевич (1887—1951) — советский врач-кардиолог.
 Этингер, Яков Яковлевич (1929—2014) — российский политолог, общественный деятель, публицист, сын Я. Г. Этингера.